Рекуперати́вный теплообме́нник, рекуператор  (от  — получающий обратно, возвращающий) — теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. В отличие от регенеративных теплообменников, трассы потоков теплоносителей в рекуператоре не меняются. Рекуператоры различают по схеме относительного движения теплоносителей — противоточные, перекрёстные, прямоточные и др.; по конструкции — трубчатые, пластинчатые, ребристые, оребрённые пластинчатые рекуператоры типа ОПТ и др.; по материалу изготовления — металлические, мембранные, пластиковые и др.; и по назначению — подогреватели воздуха, газа, жидкостей, испарители, конденсаторы и т. д.

Металлический оребрённый пластинчатый рекуператор 
Оребрённый пластинчатый рекуператор состоит из тонкостенных оребрённых панелей, изготовленных методом высокочастотной сварки, соединённых поочерёдно с поворотом на 90 градусов. За счёт конструкции, а также многообразия используемых материалов достигаются высокие температуры греющих сред, небольшие сопротивления, высокие показатели отношения теплопередающей площади к массе теплообменника, длительный срок службы, низкая стоимость и др. Часто используются для утилизации тепла отходящих газов.

Пластинчатые оребрённые рекуператоры позволяют:
 Экономить до 40 % потребляемой энергии, за счёт возврата тепловой энергии обратно в технологический цикл;
 Улучшать горение топлива в печи, за счёт использования подогретого воздуха вместо воздуха окружающей температуры и тем самым, снижать его химический и механический недожог (при рекуперации в цикле печного нагрева). В результате, при том же расходе топлива количество теплоты, получаемой в процессе горения, увеличивается на 10-15%;
 Охлаждать дымовые газы для обеспечения санитарных норм и экологических требований;
 Подогревать уличный воздух для отопления помещений теплом отходящих газов;
 Охлаждать газы для их использования в технологических процессах, требующих более низких температур.
Оребрённые пластинчатые рекуператоры обладают следующими преимуществами по сравнению с аналогичными роторными и традиционными пластинчатыми рекуператорами:
 Большими предельными рабочими температурами (до 1250 С);
 Меньшими габаритами и массой;
 Меньшей стоимостью;
 Меньшими сроками окупаемости;
 Низкими сопротивлениями по газо-воздушным трактам;
 Меньшей склонностью к зашлаковыванию;
 Большим сроком службы;
 Большим периодом между ремонтом и профилактическим обслуживанием;
 Меньшие массогабаритные характеристики удешевляют монтаж и транспортировку рекуператоров.

Прямоточно-противоточный трубчатый рекуператор 
Теплообмен в таком рекуператоре интенсифицируется за счет особого профиля тонкостенных сварных металлических трубок, пучок которых является основой устройства. Пристенный вихрь, формирующийся в каждой трубке, с одной стороны, обеспечивает увеличение теплообмена, а с другой — разрушается до того, как повышает сопротивление воздушного канала.

Основные отрасли применения прямоточных противоточных трубчатых рекуператоров:
 Промышленность, в т.ч. пищевая, требующая "мягкого нагрева" одной из сред
 Военная и космическая отрасли машиностроения (рассеивание и/или утилизация тепла)
 Классический возврат тепла в производственный цикл
 Бытовые проветриватели (в квартирах с герметичными пластиковыми окнами, экодомах)

Прямоточно-противоточные рекуператоры обычно монтируются в едином воздуховодном кожухе, что позволяет добиться следующих потребительских характеристик:
 особо низкое энергопотребление (бытовые рекуператоры потребляют от 8 Вт)
 уникальная для вентиляционного оборудования компактность, позволяющая осуществлять скрытую установку в жилых помещениях
 высокая производительность
 высокая (от нескольких лет) продолжительность безостановочной работы
 невысокая сложность и стоимость обслуживания, простота чистки
 отсутствие застойных зон

Прямоточно-противоточные трубчатые рекуператоры также известные, как геликоидные рекуператоры, по аналогии с геликоидными теплообменниками.

Роторный рекуператор 
Роторные рекуператоры (роторные теплообменники) относятся к классу регенеративных теплообменников. Наиболее широкое применение данные аппараты получили в системах приточно-вытяжной вентиляции. В роторном теплообменнике передача тепла от горячего газа к холодному осуществляется через вращающийся цилиндрический ротор, состоящий из пакета тонких металлических пластин. Горячий газ нагревает пластины, после чего они перемещаются в поток холодного газа, тем самым передавая ему тепло.

Роторные теплообменники также устанавливают в крупных котельных установках для утилизации тепла уходящих из котла дымовых газов (нагрева воздуха на входе в котёл).

Примечания

Литература 
 Луканина В. Н. Теплотехника — М.: «Высшая школа», 2002.

Теплообменники